Guagua puede referirse en algunos países a: 

 Un autobús o automóvil en el léxico de las Antillas (Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, etc.), Guinea Ecuatorial y en Canarias (España).
 Guagua el municipio de la provincia de la Pampanga en Filipinas.
 Un bebé, niño pequeño o chico, referido a las criaturas pequeñas en léxico cotidiano de países andinos y extendidos por los españoles, vocablo tomado del quechua, usado en la región del Cuyo Argentina, en las zonas del Norte, Centro y en parte del Sur de Chile y en el departamento de Tarija Bolivia como guagua, y en Perú, el occidente de Bolivia, Colombia y Ecuador como wawa o guagua, tomado del quichua y de la lengua aimara, en su folklore más tradicionalmente de Santiago del Estero ya que la lengua quechua es descendencia incaico y los pueblos del Norte Argentino tienen allí su influencia.
 En los países andinos (Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Argentina), a las Guaguas de Pan, cocinadas en estos países.
 El nombre común de la planta Phytolacca rivinoides
 Uno de los nombres comunes del animal sudamericano Dinomys branickii'''''.